Grahm är ett svenskt efternamn, som burits av bland andra:

 Andréas Grahm (född 1987), svensk fotbollsspelare
 Erika Grahm (född 1991), svensk ishockeyspelerska
 Henrik Grahm (1831–1909), svensk sjömilitär

Svenska efternamn